Алексей Николаевич Авраменко (, род. , , Белорусская ССР, СССР) — белорусский государственный деятель. Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь с 15 января 2019.

Биография 
Родился 11 мая 1977 года в Минске.

В 1999 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию.

С 1999 года по 2000 год работал мастером дорожно-строительного управления № 43 РУП «Строительно-монтажный трест № 8». С 2000 по 2001 год работал главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций. С 2001 по 2006 год занимал должности главного специалиста, заместителя начальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации Аппарата Совета Министров Республики Беларусь. После чего был назначен заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

В 2010 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

С 2016 года по 15 января 2019 года работал первым заместителем Министра транспорта и коммуникаций.

15 января 2019 года назначен Министром транспорта и коммуникаций

Санкции ЕС, США и других стран 
21 июня 2021 года был включён в «». Согласно решению Совета Европейского союза, Авраменко отвечал за принудительную посадку пассажирского рейса FR4978 в Минске 23 мая 2021 года, в результате чего были арестованы Роман Протасевич и Софья Сапега. Из-за этого же Авраменко в свои санкционные списки включили Великобритания, Канада, Швейцария. 6 июля 2021 года к июньскому пакету санкций ЕС присоединились Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Черногория.

9 августа 2021 года также был внесён в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США.

Примечания 

Министры транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Выпускники Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании